Red Bank peut signifier:

Lieux

Canada 
Red Bank 4, une réserve indienne du Nouveau-Brunswick;
Red Bank 7, une réserve indienne du Nouveau-Brunswick;
Red Bank, au Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
Red Bank, en Caroline du Sud;
Red Bank, en Indiana;
Red Bank, au New Jersey;
Red Bank, au Tennessee;

Histoire 
Bataille de Red Bank, une bataille de la Guerre d'indépendance des États-Unis.

Voir aussi 
Première nation de Metepenagiag, aussi connue comme Red Bank.
Redbank:
 
 

Homonymie de toponyme